Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Palmieri – rzymskokatolicki duchowny
 Andrea Matteo Palmieri – rzymskokatolicki duchowny
 Emerson Palmieri – włoski piłkarz
 Gianpiero Palmieri – rzymskokatolicki duchowny
 Julian Palmieri – francuski piłkarz
 Kyle Palmieri – amerykański hokeista
 Luigi Palmieri – włoski fizyk, meteorolog, astronom oraz polityk
 Stefano Palmieri – sanmaryński polityk
 Vincenzo Mario Palmieri –  włoski medyk sądowy